Japanese Whispers — збірка британського рок-гурту The Cure, видана в 1983 році.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки